YMM steht für:
 Fort McMurray International Airport (IATA-Code), Flughafen von Fort McMurray, Alberta, Kanada
 256-bit-Register der Advanced Vector Extensions

ymm steht für:
 Maay (ISO-639-3-Code), Variante des Somali im Süden Somalias

Abkürzung